

Classifica

Legenda:
      Retrocesse in Serie A2 1993-1994

Verdetti
 |: campione d'Italia.

Serie A1 (hockey su prato maschile)
Sport nel 1992
Sport nel 1993